Третья война диадохов (315—311 гг. до н. э.) — одна из войн диадохов.

Предыстория 
Вторая война диадохов привела к тому, что к 316 году до н. э. Антигон I Одноглазый объединил под своей властью почти все азиатские владения бывшей империи Александра Македонского, а Кассандр стал править в Македонии и склонил на свою сторону почти всю Элладу; к Птолемею, правившему в Египте, из Вавилона сбежал от Антигона Селевк.

Вторжение Антигона в Сирию заставило Кассандра, Лисимаха и Птолемея заключить союз против Антигона. Союзники сообщили, что готовы поддерживать дружеские отношения с Антигоном на следующих условиях:
 Сирия и Финикия признаются владениями Птолемея
 Геллеспонтская Фригия отходит Лисимаху
 Вавилония возвращается Селевку
 Асандр получает Ликию и Каппадокию
 Кассандр сохраняет за собой Македонию и Элладу
 Антигон должен поделиться теми сокровищами, которые он захватил в Персиде

Для Антигона эти условия были абсолютно неприемлемы, и в 315 году до н. э. началась новая война. В этой войне Антигон принял на себя роль защитника юного царя Александра IV Македонского, сына Александра Великого и Роксаны, права которого нарушались Кассандром.

Ход событий 
После смерти Александра Македонского весь средиземноморский флот его империи попал в руки Птолемея, поэтому Антигону для успешной войны требовалось срочно создать свой флот, и он отправил послов на Кипр и Родос с поручением склонить оба острова на свою сторону и начать там строительство кораблей для своего флота. Своего племянника Птолемея Антигон отправил в Малую Азию против Асандра, приказав ему укрепиться на обоих берегах Геллеспонта и заодно подбить к восстанию против Лисимаха города Понта. Аристодем был направлен в Грецию, чтобы набрать на мысе Тенар как можно больше наёмников, и договориться с продолжавшим воевать с Кассандром Полиперхоном; властью регента Антигон назначил Полиперхона стратегом Пелопоннеса. Сам же Антигон двинулся к Тиру. Убедившись, что штурмом город не взять, Антигон оставил для осады отряд в три тысячи человек, а сам продолжил покорение побережья вплоть до Газы, после чего вернулся к Тиру для личного руководства осадой.

Кипр отказался поддержать Антигона, зато Родос принял его заказ. От Полиперхона к Антигону прибыл его сын Александр, который сообщил о согласии отца присоединиться к Антигону и о том, что Аристодем набрал на мысе Тенар восемь тысяч наёмников.

Чтобы ослабить позиции Кассандра в Элладе, Антигон издал манифест, провозглашавший свободу и автономию греческих полисов. В ответ Птолемей обнародовал аналогичный указ, даровавший свободу и автономию городам Фокиды, Этолии и окрестных земель. Кассандр подкупил Александра (сына Полиперхона), пообещав тому стратегию на Пелопоннесе, и Александр перешёл на сторону Кассандра со значительной частью навербованных Аристодемом наёмников, в результате чего в Пелопоннесе вспыхнула междоусобная война. Сам Кассандр усмирил Иллирию и Эпир, и заключил союзный договор с акарнанцами, которые обязались помогать ему против Этолии.

Летом 314 года до н. э. Тир капитулировал, и Антигон поспешил в Малую Азию на помощь своему племеннику Птолемею, оставив в Сирии армию прикрытия под руководством своего сына Деметрия. Прибытие Антигона в Малую Азию вынудило Асандра капитулировать. Греческие полисы вспомнили его декрет о свободе и автономии, и против Кассандра восстали Этолия и Беотия, а также города Эвбеи (кроме Халкиды, где стоял македонский гарнизон). Кассандр поспешил усмирить Эвбею, а затем, оставив на острове своего брата Плистарха, переправился на материк, где принудил к покорности Беотию. В конце 313 года он возвратился в Македонию. Антигон попытался заключить союз с Византием, но этот торговый город предпочёл сохранить нейтралитет. Взвесив все обстоятельства, Антигон предпочёл отложить переправу в Европу и встал в Малой Фригии на зимние квартиры. Тем временем сатрап Египта Птолемей высадил десант в устье реки Оронт, разграбил город Посидион и продал его жителей в рабство; Деметрий, стоявший лагерем в Келесирии, не успел помешать Птолемею.

Весной 312 года впервые выступил из Египта с крупными силами Птолемей. Из Александрии выступили 18 тысяч греческих и македонских пехотинцев, 4 тысячи греческих и македонских всадников, а также «полчища» египетских рекрутов. Армия Птолемея пересекла пустыню и встала под стенами Газы. Узнав об этом, Деметрий поспешил навстречу противнику, но был разбит; на плечах отступающих войска Птолемея ворвались в Газу. При известии о поражении Деметрия под Газой гарнизон в Тире взбунтовался и сдал город Птолемею; были захвачены и другие города сирийского побережья.

Так как Деметрий отступал к Киликии, то это открыло дорогу на Вавилон. Воспользовавшись этим, Селевк, взяв у Птолемея 800 пехотинцев и 200 всадников, совершил стремительный переход от Тира к Вавилону, где был встречен всеобщим ликованием; стоявший в цитадели гарнизон Антигона сдался. Верный Антигону сатрап Верхних провинций Никанор привёл к Вавилону войско, но оно было разгромлено; многие воины Никанора перешли на сторону Селевка. После этой победы к Селевку примкнули соседние провинции — Персида, Сузиана и Мидия.

Узнав о событиях в Сирии, Антигон выступил из Малой Азии на соединение с сыном. Не желая воевать с ним на территории Сирии, Птолемей решил отступить в Египет и ожидать неприятеля на берегах Нила. Перед уходом из Сирии Птолемей снял все гарнизоны, срыл наиболее важные крепости и разграбил города; осенью 312 года египетская армия оставила Сирию.

Итоги и последствия 
В результате нескольких лет войны все основные противники, фактически, остались в тех же позициях, что занимали к её началу: Антигон владел Азией, Птолемей — Египтом, Кассандр — Элладой. Поэтому в 311 году Кассандр, Птолемей и Лисимах заключили с Антигоном мир. Согласно Диодору, условия мирного договора были таковы:
 Кассандр должен быть стратегом над Европой (то есть Македонией и Элладой) пока сын Роксаны Александр не достигнет совершеннолетия
 Лисимах является повелителем Фракии
 Птолемей является повелителем Египта и пограничных с Египтом городов Ливии и Аравии
 Антигон получает господство над всей Азией
 греческие города получают автономию
В договоре не упоминался Селевк, которого Антигон считал не равноправным участником переговоров, а мятежным подданным, война Антигона с Селевком продолжилась.

Чтобы избавиться от претендента на престол, Кассандр, которому поручалось опекать юного Александра, предпочёл его убить. Так как Александр-младший был последним законным наследником Александра Македонского, эта смерть устроила всех диадохов, ибо позволяла им теперь законно провозгласить себя независимыми правителями.

Источники 
 К.Королев «Войны античного мира: Македонский гамбит» — Москва, ООО «Издательство АСТ», 2003. ISBN 5-17-012401-5

Войны IV века до н. э.
Войны диадохов